Элмгрин и Драгсет (Elmgreen & Dragset) — творческий дуэт современных скандинавских художников Майкла Элмгрина (Michael Elmgreen, 1961, Копенгаген, Дания) и Ингара Драгсета (Ingar Dragset, 1969, Тронхейм, Норвегия). Художники живут и работают в Берлине.

Творчество 
 Элмгрин и Драгсет начали сотрудничать в 1995, создали большое количество работ, которые бросают вызов привычному представлению о пространстве. В их творчестве исследуется связь между искусством, архитектурой и дизайном. Это особенно заметно в серии работ, названной Powerless Structures, в которой они иронично трансформируют пространство, реорганизуя архитектурные и социальные структуры для изучения скрытых желаний и механизмов управления. От превращения Фонда Bohen в станцию метро в 2004 до установки бутика Prada в пустыне Техаса в 2005, их деятельность затрагивает вопросы, связанные с социальными моделями и социальным пространством.
 Художники принимали участие во многих международных выставках, включая проект «Станция Утопия» на 50-й Венецианской биеннале (2003), Биеннале в Кванджу (2006), 25-я биеннале в Сан-Пауло (2002).

Please, keep quiet! (2003) 
Please, keep quiet! (2003) — масштабная инсталляция, преобразовавшая зал галереи в госпиталь. Войдя, посетители обнаруживали себя окруженными ширмами, медицинским оборудованием и восковыми фигурами пациентов разных возрастов в больничных койках. Воссоздавая стерильную атмосферу больницы, инсталляция 'Please, keep quiet!' обращается к эстетике минимализма и в то же время удивительно реалистична. Критика белого куба, как специального выставочного пространства, была художественной практикой начиная с 1960-х. В последние годы, нарастающая тенденция среди молодых художников — преобразовывать сам белый куб. Слияние галереи и госпиталя выглядит одновременно органично и противоречиво. Эстетически, стерильность и нейтральность архитектуры и окружения больницы находит параллели в нейтральности белого куба выставочного пространства. Но способы, которыми эти два места функционируют как публичные пространства, сильно отличаются. Созерцание искусства в галерее является приятным отдыхом, посещение больницы — неприятная необходимость.

Trying to Remember What We Once Wanted to Forget (2009) 
В январе 2009 в MUSAC (Испания) открылась самая большая персональная выставка Элмгрина и Драгсета за всю их карьеру Trying to Remember What We Once Wanted to Forget. Проект состоит из двенадцати инсталляций большого размера, шесть из которых были созданы специально для MUSAC. Общая площадь экспозиции составляет порядка 2,500 м², делая эту выставку вехой в их карьере, хотя бы с точки зрения размера. Художники создали проект, исследующий тонкую грань между личным и коллективным. Trying to remember… погружает зрителя в окружение, где он сталкивается с идеей сообщества и двойственностью между ностальгией и желанием.

Кураторский проект Элмгрина и Драгсета на 53-й Венецианской биеннале (2009) 
В 2009 Элмгрин и Драгсет выступят кураторами датского и норвежского павильонов на Венецианской биеннале. Выставка будет назваться «Коллекционеры». Вместе с приглашенными художниками, они трансформируют архитектуру обоих павильонов в домашнюю обстановку и пригласят публику быть гостями. Столовая и спальни, мебель, камины, витражи и произведения искусства расскажут истории о вымышленных жителях, их характерах и образе жизни. В павильонах будет проведена радикальная реконструкция, к работе над проектом будут привлечены более двадцати художников и дизайнеров. Элмгрин и Драгсет поставили своей целью создать уникальную атмосферу интимности, что может идти вразрез с официальной зрелищностью и биеннале.
Экскурсию для публики по датскому павильону с названием «На продажу» будут проводить агенты по недвижимости, которые будут рассказывать истории в стиле Ингмара Бергмана о семейных драмах, которые преследуют этот дом. Длинный плавательный бассейн приведет посетителей к соседнему норвежскому павильону. Внутри они столкнуться с домашней обстановкой таинственного Мистера Б и встретят группу молодых мужчин, энергично потягивающих водку с тоником в условиях, напоминающих мотивы из картин Дэвида Хокни. Как явствует из названия, кураторов интересуют вопросы коллекционирования и психологии, стоящей за практой выражать себя через физические объекты.

Персональные выставки

Работы (избранное)

Публичные коллекции

Ссылки 
 Работы художников, информация о выставках на сайте Victoria Miro Gallery
 Работы художников, информация о выставках на сайте Nicolai Wallner Gallery
 «in between other events…», переписка шведского историка искусства, критика и философа Даниеля Бирнбаума (Daniel Birnbaum) с Элмгрином и Драгсетом, впервые была опубликована в каталоге Манифесты в 2000
 «performative constructions», интервью Ханса Ульриха Обриста с Элмгрином и Драгсетом, 1998
 Видео (целующиеся мужчины) из Национального мемориала гомосексуалистов-жертв нацизма, созданного Элмгрином и Драгсетом

Персоналии по алфавиту
Википедия:Биографии современников
Современные художники Дании
Современные художники Норвегии
Лауреаты художественной премии Ассоциации норвежских критиков